Paulöd ist der Ortsname von

 Paulöd (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Paulöd (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern